Айос-Ахилиос — греческий топоним. Может означать:

  — базилика.
 Айос-Ахилиос (остров) — остров.
 Айос-Ахилиос — деревня.

См. также 
 Ахиллий Ларисийский